Külzer oder Kulzer ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Kulzer (1928–2014), Professor für Zoologie an der Eberhard Karls Universität Tübingen